Парусный спорт на XXVIII летних Олимпийских играх

Соревнования по парусному спорту на летней олимпиаде 2004 года проводились в нескольких десятках километрах от Афин в , расположенном недалеко от мыса Айос-Козмас.

В классах яхт произошли следующие изменения:
 класс Звёздный из открытого класса стал мужским;
 класс килевых яхт Солинг был удален из программы;
 класс Инглинг был добавлен в программу для женщин.

Галь Фридман принёс Израилю первую в истории золотую олимпийскую награду во всех видах спорта.

В классе «Торнадо» Роман Хагара и Ханс-Петер Штайнахер принесли Австрии одну из двух золотых наград афинской Олимпиады.

Классы яхт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Открытые классы

Страны

Литература

Навигация 

Соревнования на летних Олимпийских играх 2004
Парусный спорт в Греции